Ben Adams: atleta statunitense
 Ben Adams: cantante britannico